Ljudspår kan syfta på:

Ljudspår – musik ur en film, tv-serie, ljudbok, radiopjäs eller ett datorspel, se soundtrack
Ljudspår (skivmärke) – en skivetikett hos Europafilm